Сосу́д:

 Сосуд — ёмкость, вместилище для жидких или сыпучих тел.
 Сосуды — трубчатые органы у животных, по которым движется жидкая среда. Например: кровеносные сосуды, лимфатические сосуды.
 Сосуды (трахеи) — элементы проводящей ткани у растений.
 Сосуд под давлением — закрытая ёмкость для технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ.
 Сосуд Дьюара — емкость для хранения сжиженных газов при очень низкой температуре.